

Patronyme 

 Hendrik Laurenszoon Spiegel (1549-1612), poète et prosateur de la République des Sept Pays-Bas-Unis
Magda Spiegel (1887-1944), contralto autrichienne
 Sam Spiegel (1901-1985), producteur américain
 Isaïe Spiegel (1923-1990), écrivain et poète juif polonais
 Jay Spiegel, un des membres du groupe de rock alternatif américain Gumball
 Giora Spiegel (en hébreu : גיורא שפיגל) (né en 1947), ancien footballeur israélien
 Joseph Spiegel (né en 1951), homme politique français
Renia Spiegel (1924 – 1942), diariste Juive polonaise,
 Scott Spiegel (né en 1957), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain
 Sam Spiegel (né vers 1960), acteur français
 Adam Spiegel (né en 1969), réalisateur et producteur américain, connu sous le pseudonyme Spike Jonze
Anne Spiegel (née en 1980), femme politique allemande
 Raphael Spiegel (né en 1992) footballeur suisse

 Adriaan van de Spiegel (ou Adrianus Spigelius) (1578-1625), médecin, anatomiste et botaniste flamand

 Thomas van den Spiegel (né en 1978), basketteur belge

 Franz Wilhelm von Spiegel (1753-1815), homme politique allemand, ministre de l'Électorat de Cologne
 Ferdinand August von Spiegel (1764-1835), ecclésiastique allemand, archevêque de Cologne
 Friedrich von Spiegel (1820-1905), orientaliste et iranologue allemand

Autres 

 Alsace grand cru spiegel (ou plus simplement spiegel), vin blanc français
 Spiegel im Spiegel, œuvre pour piano et violon du compositeur estonien Arvo Pärt, écrite en 1978
 Der Spiegel, hebdomadaire allemand
 Affaire du Spiegel, crise politico-médiatique survenue en RFA à l’automne 1962
 Spike Spiegel, un des quatre personnages principaux de l'animé et du manga Cowboy Bebop

Voir aussi 
 
Patronyme germanique
Patronyme allemand